Минск-2:
 Минск-2 — международный аэропорт в Минске.
 «Минск-2» — советская цифровая электронно-вычислительная машина семейства «Минск».
 «Минск-2» — серия холодильников, выпускавшихся Минским заводом холодильников.
 «Минск-2» — футбольный клуб из Минска.
  — перемирие в Донбассе, 11-12 февраля 2015 года.

См. также